Bob Hewitt e Wendy Turnbull hanno battuto in finale Ion Țiriac e Virginia Ruzici 6-3, 2-6, 6-1.

Teste di serie

 Ilie Năstase /  Françoise Dürr (quarti di finale)
 Bob Hewitt /  Wendy Turnbull (Campioni)
 Pavel Složil /  Renáta Tomanová (semifinali)
 Ivan Lendl /  Regina Maršíková (quarti di finale)

 Ion Țiriac /  Virginia Ruzici (finale)
 Éric Deblicker /  Gail Benedetti (quarti di finale)
 Patrice Beust /  Betty Stöve (semifinali)
 Francisco González /  Anne Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1979